24sata (razdvojba) može značiti: 
24sata.hr - hrvatski internetski portal i dnevne novine u Hrvatskoj
24sata.info (24sata.ba) - bosanskohercegovački internetski portal i dnevne novine u Bosni i Hercegovini 
24online.info (24sata.rs) - srpski internetski portal i dnevne novine u Srbiji
24ora.hu - mađarski internetski portal i dnevne novine u Mađarskoj 
24ora.com - južnoamerički internetski portal 
24hourfitness.com - američka fitness tvrtka 
24heures.ch - švicarski internetski portal i dnevne novine u Švicaskoj
ilsole24ore.com (24ore.net) - talijanski internetski portal i dnevne novine u Italiji